Boethius . cratere situato sulla superficie di Mercurio.
Boethius . cratere situato sulla superficie della Luna.